11-й конгресс Германского шахматного союза проходил с 31 июля по 13 августа 1898 года в Кёльне.

Турнир стал крупнейшим успехом в карьере Амоса Берна.

Турнирная таблица

Примечания

Литература

Ссылки 
 Партии турнира на сайте www.pgnmentor.com

Шахматные турниры в Германии
Спортивные соревнования в Кёльне
1898 год в шахматах